«Naprej zastava slave» — это национальный гимн Словении в период 1918—1989 года.

Текст написал Симон Енко на музыку Даворна Енко 16 мая 1860 года.

Когда Словения стала частью Королевства Сербов Хорватов и Словенцев (Югославия), стих стал гимном КСХС вместе с Bože pravde и Lijepa naša domovino. В 1945 году, гимном Югославии стал Гей, Славяне. Naprej zastava slave стала гимном Словенской СР. В 1989 году, Zdravljica стала гимном Словении. Naprej zastava slave стала официальным гимном Вооруженных сил Словении

Даворин Енко, также автор музыки национального гимна Сербии Bože pravde (Боже правды).

Текст

Ссылки 
 Naprej zastava slave (MP3) 
 Текст гимна и материалы о Словении (на словенском)

См. также 
 Гимн Словении
 Югославия
 Гимн Королевства Югославия

Культура Словении
Культура Югославии
Бывшие гимны
Песни 1860 года